Bad Behaviour steht für:

 Bad Behaviour (1993), britischer Spielfilm von Les Blair (1993)
 Bad Behaviour (2010), australischer Spielfilm von Joseph Sims (2010)
 Bad Behaviour (2023), Tragikomödie von Alice Englert (2023)
 Bad Behaviour (Fernsehserie), australische Miniserie (2023)